Bleka dödens minut kan avse
 Bleka Dödens minut – visa av Birger Sjöberg
 Bleka dödens minut (film) –film från USA 1987, originaltitel The Princess Bride